Анна Померанська (1531–1592) — герцога Померанії, Щецину та Вольгасту Барніма IX Благочестивого та принцеси Брауншвейг-Люнебурзької Анни, дружина князя Ангальт-Цербсту та Ангальт-Пльоцкау Карла I, після його смерті — бургграфа Майсену Генріха VII, згодом — графа Барбі Йоста II.
 Анна Померанська (1554—1626) — донька князя Вольгасту Філіпа I Побожного та саксонської принцеси Марії, друга дружина герцога Мекленбург-Гюстрову та співправителя Мекленбургу Ульріха.
 Анна Померанська (1590—1660) — донька князя Вольгасту Богуслава XIII та принцеси Брауншвейг-Люнебурзької Клари, дружина герцога де Кроя Ернста.